

Населені пункти та їхні частини

 Бжозе — гміна в Бродницькому повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Бжозе — село в гміні Цекцин Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бжозе — село в гміні Бжозе Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бжозе — частина села Скшентля-Роювка в гміні Лососіна-Дольна Новосондецького повіту Малопольського воєводства

Примітки